Sixhaven (haven), een jachthaven aan het IJ in Amsterdam-Noord
Sixhaven (metrostation), een mogelijk toekomstig metrostation in Amsterdam-Noord